CFM est un sigle qui peut signifier :
 Collège français de métrologie, une association loi de 1901 ;
 Conseil de la fonction militaire ;

 .cfm, une extension correspondant à des applications traitées sur le serveur, faites avec ColdFusion ;
 Cubic Feet per Minute, une unité non-SI de mesure de flux, popularisée par son utilisation pour les ventilateurs d'ordinateur ;
 CFM International, un motoriste aéronautique ;
 Calea Ferată din Moldova, la régie de chemin de fer moldave ;
 Capital Fund Management, un fonds d'investissement français (hedge fund) ;
 Compagnie française du méthane ;
 Caminho de ferro de Moçamedes, une entreprise ferroviaire en Angola.